Kolofoʻou steht für:

 Kolofoʻou (Distrikt), Distrikt des Tongatapu-Atolls in Tonga
 Kolofoʻou (Ort), Ort in Tonga